Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1994/95 war die 49. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der SC Viktoria Köln nach 16 Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Da der Verein mit dem SC Brück fusioniert hatte, trat er als zweite Mannschaft des Nachfolgevereins SCB Preußen Köln an. Aus den Landesligen kamen die fünf Aufsteiger TuS Höhenhaus (Rückkehr nach 25 Jahren), Westwacht Aachen (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), SC Beeck (erstmals in der Verbandsliga), Borussia Kalk (Rückkehr nach 38 Jahren) und die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde erstmals der VfL Rheinbach, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte SV Baesweiler 09 kehrte nach acht Jahren ebenfalls in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen sowie Borussia Kalk verließen die Verbandsliga nach einer Saison wieder, die zweite Mannschaft des SCB Preußen Köln wurde in die Landesliga durchgereicht.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1994
Fußballsaison 1994/95